3 miejscowości w Polsce: 
 Mysłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków 
 Mysłów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska 
 Mysłów – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy

wieś na Ukrainie: 
Mysłów